Il termine periodo arcaico (dal greco ἀρχή = principio) indica una fase iniziale di un qualsiasi processo storico, prima della sua piena maturità.

In molti casi, si esclude da questo termine la primissima fase, quella delle origini o della formazione del processo studiato.

In particolare:
 periodo arcaico dell'Egitto, nella storia dell'Antico Egitto precede l'Antico regno escludendo però la fase predinastica. Il periodo arcaico comprende quindi le prime due dinastie dei sovrani dell'antico Egitto. È anche detto periodo tinita.
 periodo arcaico delle Americhe, nella storia delle Americhe indica il secondo periodo della colonizzazione pre-colombiana a partire dall'8000 a.C.
 periodo arcaico, in storia dell'arte è un'espressione che viene comunemente applicata all'arte greca (VII-VI secolo a.C.) per indicare il periodo che segue la fase primitiva o di formazione, ma precede la piena fioritura dell'età classica; in modo simile viene applicato anche ad altre culture antiche.
 periodo arcaico, nel diritto romano il periodo caratterizzato dal Diritto romano arcaico, cioè il periodo che parte dalla fondazione di Roma e arriva fino alla prima parte dell'età repubblicana.
 periodo arcaico, nella storia della lingua latina si intendo il periodo caratterizzato dal Latino arcaico, cioè il periodo che precede il 75 a.C. circa; una terminologia analoga viene applicata alla storia di altre lingue, p.es. il cinese.